Seer Green, een plaats in Engeland
Seer (film), een Chinese animatiefilm uit 2011